Stenträsktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stenträsktjärnen, Ångermanland, sjö i Nordmalings kommun, 
Stenträsktjärnen (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (11,1 ha)

Se även
Stensträsktjärnen, sjö i Skellefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn